Рахимич () — боснийская фамилия. Известные носители:

 Рахимич, Ибрахим (род. 1963) — боснийский футболист и тренер. 
 Рахимич, Элвир (род. 1976) — боснийский футболист и тренер.